Święto Juturny – rzymskie święto ku czci Juturny obchodzone 11 stycznia.

Tego dnia spotykały się wszystkie osoby opiekujące się świętymi wodami i akweduktami, dla oddania czci bogini w miejscu, gdzie Agryppa zbudował akwedukt Aqua Virgo.

Juturny
Mitologia rzymska